Dos buques de la Armada de Estados Unidos han recibido el nombre  USS John F. Kennedy, en honor al 35.º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

 , fue superportaaviones, clase Kitty Hawk. Apodado "Big John". Entró en servicio en 1968 y dado de baja en 2007. 
 , es un portaaviones de propulsión nuclear de la clase  Gerald R. Ford. Botado en 2019.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos